Die Liste der Spieler des FC Liverpool umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein FC Liverpool mindestens einen Einsatz in einer Profiliga mit der ersten Mannschaft absolviert haben. Spieler, die nur im FA Cup, dem League Cup oder einem Europapokalwettbewerb eingesetzt wurden, finden keine Berücksichtigung.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Saisonende 2021/22.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Liverpool in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Spiele in der Lancashire League (Non-League football) in der Saison 1892/93 und die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Liverpool in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in der Lancashire League (Non-League football) in der Saison 1892/93 und die Treffer in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Weblinks 
 Auflistung aller Spieler mit Kurzbiografie und Statistiken auf lfchistory.net

Liverpool Fc
Fussballspieler Liverpool Fc
!